

Patronymes 
Sakharov (masculin ; ) ou Sakharova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
  (1934-1999), cinéaste russe
 Andreï Sakharov (1921-1989), physicien et dissident soviétique, prix Nobel de la paix en 1975
 Conditions de Sakharov
 Prix Sakharov
 Viktor Sakharov (1848-1905), homme politique russe
 Vladimir Sakharov (1853-1920), général russe

Patronyme russe